Santa Marta de Tormes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Marta de Tormes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santa Marta de Tormes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar